Otrovna Ivy može značiti:
Nadimak biljke poznate pod imenom Toxicodendron radicans
Otrovna Ivy - lik iz stripova u izdanju DC Comicsa
Otrovna Ivy - film iz 1992.
Otrovna Ivy 2: Lily - film iz 1996.
Otrovna Ivy: Novo zavođenje - film iz 1997.
Otrovna Ivy: Tajno društvo - film iz 2008.